Общият брой на мисиите през периода от 1961 г. до 1975 г. по програмата Аполо на НАСА е тридесет и три. От 1968 до 1975 г. са изстреляни 15 космически кораба от серията Аполо с екипаж на борда. От тях девет са достигали до Луната, успешно са се прилунили шест, като на Луната са се разхождали общо 12 астронавта.

Стартови комплекси 
  Стартов комплекс 34 (LC 34) – SA-1, SA-2, SA-3, SA-4, AS-201, Аполо 3 (AS-202), Аполо 1 (AS-204), Аполо 7 (AS-203)
  Стартов комплекс 37B (LC 37В) – SA-5, A-101 (SA-6), A-102 (SA-7), A-103 (SA-9), A-104 (SA-8), A-105 (SA-10), Аполо 2 (AS-203), Аполо 5 (AS-204)
  Стартов комплекс 39A (LC 39А) – Аполо 4 (AS-501), Аполо 6 (AS-502), Аполо 8 (AS-503), Аполо 9 (AS-504), Аполо 11 (AS-506), Аполо 12 (AS-507), Аполо 13 (AS-508), Аполо 14 (AS-509), Аполо 15 (AS-510), Аполо 16 (AS-511), Аполо 17 (AS-512), Скайлаб 1 (AS-513)
  Стартов комплекс 39B (LC 39В) – Аполо 10 (AS-505), Скайлаб 2 (AS-206), Скайлаб 3 (AS-207), Скайлаб 4 (AS-208), АСТП (AS-210).

Ракети-носители 
 Литъл Джо II – безпилотни суборбитални полети за разработката на Аварийната система за спасяване (Launch Escape System)
 Сатурн I – безпилотни суборбитални и НЗО полети
 Сатурн IV – безпилотни и пилотирани полети на НЗО
 Сатурн V – безпилотни и пилотирани полети на НЗО и лунни полети

Космически мисии 
Тук са представени всички безпилотни и пилотирани мисии, проведени по хронологичен ред в периода от 1961 – 1975 г. Поради използването на различни ракети-носители, някои от мисиите могат да бъдат разместени хронологично в представените по-долу таблици.

Външни препратки 

  The Apollo Spacecraft – A Chronology
  Apollo Lunar Surface Jurnal
  Project Apollo Drawings and Technical Diagrams
  Apollo – The Moon Missions 
  Project Apollo Image Gallery

Аполо